La Bamba, chanson traditionnelle mexicaine
 La Bamba, film sorti en 1987, film biographique consacré à Richie Valens, qui s'est rendu populaire grâce à cette chanson. Le film s'est classé  au Box-office en France cette année-là.

Voir aussi